Сборная Белоруссии по теннису в Кубке Федерации — официальный представитель Белоруссии в Кубке Федерации. Руководящий состав сборной определяется Белорусской теннисной федерацией.

В настоящее время команда участвует в турнире первой Мировой группы. В рейтинге Международной федерации тенниса по состоянию на 12 февраля 2018 года занимает 4-е место. 

Капитаном команды является Татьяна Пучек (занимает этот пост с 2018 года).

Национальные цвета — красный верх и зелёный низ.

История выступлений 
Команда создана в 1994 году. До этого лучшие игроки сборной выступали в составе сборной СССР и СНГ.

Рекордсмены команды

Последние 5 матчей сборной

Ссылки 
 

Белоруссия
Теннис
Теннис в Белоруссии